Linggarsari (Plered), een plaats in Indonesië
Linggarsari (Talagasari), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing